Cinder Cone bezeichnet mehrere Erhebungen:

in Kanada:
 Cinder Cone (Kanada), in British Columbia	

in den Vereinigten Staaten:
 Cinder Cone (Lassen County, Kalifornien), im Lassen-Volcanic-Nationalpark	
 Cinder Cone (Shasta County, Kalifornien)	
 Cinder Cone (Siskiyou County, Kalifornien, 1654 m)	
 Cinder Cone (Siskiyou County, Kalifornien, 1890 m)	
 Cinder Cone (Deschutes County, Oregon)	
 Cinder Cone (Wasco County, Oregon)